Název Malý Špičák nese několik vrcholů:

 Malý Špičák (Brtnická vrchovina) (673,2 m) – vrchol v Brtnické vrchovině, východně od Jezdovic v okrese Jihlava
 Malý Špičák (Hornoslavkovská vrchovina) (823,9 m) – vrchol v Hornoslavkovské vrchovině, severozápadně od Krásna v okrese Sokolov
 Malý Špičák (Jizerská hornatina) (678 m) – vrchol v Jizerské hornatině, severozápadně od Tanvaldu v okrese Jablonec nad Nisou
 Malý Špičák (Loučenská hornatina) (903,6 m) – vrchol v Loučenské hornatině, severovýchodně od Kovářské v okrese Chomutov
 Malý Špičák (Rakovnická pahorkatina) (604,7 m) – vrchol v Rakovnické pahorkatině, jihovýchodně od Čbánu v okrese Plzeň-sever
 Malý Špičák (Železnorudská hornatina) (1190,5 m) – vrchol v Železnorudské hornatině, severně od Železné Rudy v okrese Klatovy

Související články 
 Špičák
 Velký Špičák